

Pessoas
Asafa Powell, um atleta da Jamaica
Baden Powell de Aquino, um violonista brasileiro
Bud Powell, um pianista norte-americano de jazz
Cecil Frank Powell
Clifton Powell
Colin Powell
Cozy Powell
Cynthia Powell
Dick Powell
Edwin Powell Hubble
Eleanor Powell
John Powell
Mike Powell, um atleta norte-americano
Robert Baden-Powell
William Powell

Ver também:
Baden Powell (desambiguação)

Localidades
Powell (Alabama)
Powell (Ohio)
Powell (Texas)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos